Orión es un nombre propio que se usa en diferentes ámbitos:

Personajes
 Orión, un gigante mitológico de la mitología griega
 Agustín Orión, exfutbolista argentino.

Astronomía
 Constelación de Orión.
 Nebulosa de Orión.

Geografía

 Orion, localidad en el estado de Illinois.
 Orion, municipio de Míchigan.
 Orion, municipio de Minnesota.
 Orion, municipio de Illinois.

 Orion, comuna francesa situada en Pirineos Atlánticos.

 Orion, municipio filipino en la provincia de Bataan.

Música
 Orion, canción del grupo de Thrash Metal estadounidense Metallica.
 Orion, nombre artístico del cantante y compositor estadounidense de rockabilly Jimmy Ellis .
 Orion, álbum del grupo estadounidense X Ambassadors.

Vehículos
 Ford Orion, un modelo de automóvil.
 BAE Orión (BI-91), buque de investigación hidrográfica y oceanográfica, de la Armada del Ecuador.
 Orión (nave espacial), nombre del proyecto en desarrollo de la NASA en colaboración con la ESA.
 Clase Orión, nombre de una clase de acorazados de la Marina Real Británica.
 Lockheed P-3 Orion, nombre de una aeronave de reconocimiento naval.

Ciencia ficción
 Orión, un personaje de historieta publicado por DC Comics.
 Orión, nombre de una especie extraterrestre en la franquicia de ciencia ficción Star Trek.
 Orión, nombre de un crucero de batalla del mundo de la serie de televisión Stargate.

Otros
 Correlación de Orión: hipótesis sobre el origen de las pirámides del Antiguo Egipto.